Чајна Гроув има више значења:
 Чајна Гроув (Тексас)
 Чајна Гроув (Северна Каролина)